USS Bennington hießen zwei Schiffe der United States Navy. Der Name der Schiffe wurde nach der Stadt Schlacht von Bennington gewählt.

 Die USS Bennington (PG-4), ein 1891 in Dienst gestelltes Kanonenboot der Yorktown-Klasse, welches 1905 durch eine Kesselexplosion schwer beschädigt und 1924 selbst versenkt wurde.
 Die USS Bennington (CV-20), ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, der 1944 in Dienst gestellt und 1994/95 verschrottet wurde.

Schiffsname der United States Navy
USS